Een verkeersweg:
 N809 (België)
 N809 (Frankrijk)
 N809 (Nederland), zie Provinciale weg 809

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing